Tenisový turnaj WTA Copa Sony Ericsson Colsanitas 2011 se konal ve dnech 14. – 20. února v kolumbijském hlavním městě Bogotě venku na antukových dvorcích. Turnaj patřil do kategorie WTA International Tournaments a byl součástí WTA Tour 2011. Odměny činily 220 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček 
  Julia Görgesová (2. kolo)
  Polona Hercogová (2. kolo)
  Simona Halepová (1. kolo)
  Arantxa Parraová Santonjaová (1. kolo)
  Carla Suárezová Navarrová (semifinále)
  Edina Gallovitsová-Hallová (1. kolo)
  Lourdes Domínguezová Linová (vítězka)
  Anabel Medinaová Garriguesová (1. kolo)

 Pavouk 
 Finálová fáze 
{{Pavouk 4-3
| RD1=Semifinále
| RD2=Finále

| team-width=175

| RD1-seed1=5
| RD1-team1= Carla Suárezová Navarrová
| RD1-score1-1=2
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3=0
| RD1-seed2= 
| RD1-team2= Mathilde Johanssonová
| RD1-score2-1=6
| RD1-score2-2=2
| RD1-score2-3=6

| RD1-seed3=7
| RD1-team3={{nowrap| Lourdes Domínguezová Linová}}
| RD1-score3-1=w/o
| RD1-score3-2= 
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4= 
| RD1-team4= Petra Martićová
| RD1-score4-1= 
| RD1-score4-2= 
| RD1-score4-3= 

| RD2-seed1= 
| RD2-team1= Mathilde Johanssonová
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=3
| RD2-score1-3=2
| RD2-seed2=7
| RD2-team2={{nowrap| Lourdes Domínguezová Linová}}
| RD2-score2-1=2
| RD2-score2-2=6
| RD2-score2-3=6
}}

 Horní polovina 

 Dolní polovina 

 Čtyřhra 
 Nasazení párů 
  Edina Gallovitsová-Hallová /  Anabel Medinaová Garriguesová (vítězky)'''
  Eleni Daniilidou /  Jasmin Wöhr (semifinále)
  Lourdes Domínguezová Linová /  Arantxa Parraová Santonjaová (1. kolo)
  Maria Korytcevová /  Ioana Raluca Olaruová(čtvrtfinále)

Pavouk

Reference 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

WTA Tour 2011
Copa Colsanitas